Vespa steht für:

 Vespa, italienischer Motorroller
 Vespa, Gattungsname der Hornissen
 Vespa, italienische Automarke 1913–1916 des Herstellers C. Antonelli
 (6062) Vespa, Asteroid des Hauptgürtels

Vespa ist der Name von:

 Vespa (Dichter), antiker Dichter, Autor eines Streitgedichts zwischen Koch und Bäcker
 Líber Vespa (1971–2018), uruguayischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Wespa